Die Schweizer Dreiband-Meisterschaft ist eine nationale Turnierserie in der Karambolagedisziplin Dreiband. Sie wird vom Schweizer Karambolage-Dachverband Schweizerischer Billard Verband (SBV) ausgerichtet. Die Schweizer Meister sind automatisch zur Teilnahme an den Dreiband-Europameisterschaften qualifiziert. Sie wird seit der Saison 1927/28 im jährlichen Turnus ausgetragen.

Geschichte 
Leider sind die Ergebnisse sehr lückenhaft. Sobald weitere Ergebnisse vorliegen wird die Siegerliste vervollständigt.

Sieger 
Es sind nicht mehr alle Daten rekonstruierbar gewesen, gerade in den Anfangsjahren.

Quellen:

Einzelnachweise 

Nationale Meisterschaft (Dreiband)
Billardturnier in der Schweiz
Erstveranstaltung 1927